Comunas da Roménia
Cârța (Harghita)
Cârța (Sibiu)

Desambiguações de topônimos